HMS „Exeter” – nazwa (od miasta Exeter) noszona przez pięć okrętów brytyjskiej Royal Navy, najbardziej znany jest krążownik HMS "Exeter" z okresu II wojny światowej,

 Pierwszy „Exeter” był 70 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy (ang. third rate) zwodowanym w 1680
 Drugi „Exeter” był 60 działowym okrętem liniowym czwartej klasy (ang. fourth-rate) zwodowanym w 1697
 Trzeci „Exeter” był 64 działowym okrętem liniowym trzeciej klasy zwodowanym w 1763
 Czwarty „Exeter” był ciężkim krążownikiem typu York, zwodowanym w 1929
 Piąty „Exeter” był niszczycielem rakietowym typu 42 zwodowanym w 1979, wycofanym ze służby w 2009.

Exeter